Marino pole peut désigner :
en bulgare (le nom étant écrit Марино поле, avec une seule majuscule) :
Marino pole, village bulgare de l'obchtina de Petritch, situé dans l'oblast de Blagoevgrad ;
Marino pole, village bulgare de l'obchtina de Karlovo, situé dans l'oblast de Plovdiv.